Granada es un corregimiento del municipio de San Luis de Sincé localizado en las sabanas del departamento de Sucre

Referencias